Il doppio dell'Internazionali Femminili di Palermo 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Renata Voráčová e Barbora Záhlavová-Strýcová erano le detentrici del titolo ma sono state sconfitte in semifinale da Karolína e Kristýna Plíšková che hanno poi perso in finale contro Kristina Mladenovic e Katarzyna Piter per 6-1, 5-7, [10-8].

Teste di serie

  Kristina Mladenovic /  Katarzyna Piter (campionesse)
  Janette Husárová /  Sílvia Soler Espinosa (primo turno)

  Renata Voráčová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (semifinale)
  Mirjana Lučić-Baroni /  Klára Zakopalová (primo turno)

Wildcard

  Corinna Dentoni /  Anastasia Grymalska (primo turno)

  Karin Knapp /  Flavia Pennetta (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Internazionali Femminili di Palermo 2013
WTA Tour 2013